Roc Rodon: muntanya del límit dels termes comunals d'Arles i Montboló, de la comarca del Vallespir, i de Teulís, de la del Rosselló
 Roc Rodon: muntanya del límit dels termes comunals d'Arboçols i de Marqueixanes, de la comarca del Conflent
 Roc Rodon: muntanya del terme comunal de Conat, de la comarca del Conflent.